Нижегоро́дская:

 Нижегородская — станица в Апшеронском районе Краснодарского края.
Нижегородская — транспортно-пересадочный узел в Москве:
 Нижегородская — станция Московского метрополитена.
Нижегородская — остановочный пункт Московского центрального кольца.
Нижегородская — остановочный пункт Горьковского направления Московской железной дороги.

См. также 
 Нижегородская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Нижегородская область — субъект Российской Федерации в центре Европейской части России.